Alfons Grotowski  (1833-1922) – inżynier sanitarny, współtwórca warszawskich wodociągów i kanalizacji
 Leon Grotowski  (1834-1922) – poseł do Rady Państwa, członek rady powiatu sanockiego, właściciel dóbr
 Bolesław Grotowski (1864-1914) – herbu Rawicz. Profesor w Pierwszym Gimnazjum Męskim w Rzeszowie, brat Erazma, ojciec Mariana (1898-1968) (inżyniera leśnika) i Jerzego Grotowskiego (1895-1979) prawnika
 Erazm Grotowski (1865-1942) – herbu Rawicz. Tytularny generał dywizji Wojska Polskiego. Brat Bolesława Grotowskiego
 Żelisław Grotowski (1878-1937) – dr ekonomii, bibliotekarz w Muzeum Polskim w Rapperswilu, historyk przemysłu, brat Mariana Grotowskiego (1882-1951), fizyka, prof. WWP i UŁ;
 Marian Grotowski (1882-1951) – fizyk, profesor Wolnej Wszechnicy Polskiej, prorektor Uniwersytetu Łódzkiego, brat Żelisława Grotowskiego;
 Marian Grotowski (1898-1968) – inżynier leśnik, kapitan rezerwy saperów Wojska Polskiego, ojciec Kazimierza i Jerzego, brat Jerzego Grotowskiego (1895-1979) prawnika
 Kazimierz Grotowski (1930-2017) – fizyk jądrowy, prof. dr hab., wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, brat Jerzego Grotowskiego (1933-1999) reżysera teatralnego
 Jerzy Grotowski (1933-1999) – reżyser teatralny. Brat Kazimierza Grotowskiego (ur. 1930), fizyka jądrowego
 Jerzy Grotowski (1895-1979) – prawnik, prokurator, adwokat. Syn Bolesława Grotowskiego (1864-1914). Ojciec Stanisława Grotowskiego (1937-2010) i Marii Krystyny Dryla
 Stanisław Bolesław Grotowski (1937-2010) – inżynier mechanik. Ojciec Marka Grotowskiego, Pawła Grotowskiego, Syn Jerzego Grotowskiego (1895-1979), prawnika
 Marek Stanisław Grotowski (1974-2016) – konsultant biznesowy, trener, rekordzista Europy w najdłuższym i najszybszym downhillu na Trikke. Syn Stanisława Grotowskiego
 Paweł Jerzy Grotowski (ur. 1970) – informatyk, programista. Syn Stanisława Grotowskiego
 Henryk Grotowski (ur. 1949) – hokeista
 Aleksander Grotowski (ur. 1952) – kompozytor
 Rafał Grotowski (ur. 1973) – hokeista, syn Henryka Grotowskiego